Гладкая морская змея () — вид змей семейства аспидов.

Вид распространён на коралловых рифах в тропических регионах на востоке Индийского и на западе Тихого океанов.

Змея длиной до 2 м. Тело сверху покрыто коричнево-фиолетовой чешуёй, а нижняя часть покрыта белой чешуёй. Голова оливкового цвета. Плавает с помощью веслообразного хвоста.

Змея живёт среди коралловых рифов и в неглубоких бухтах. Питается ракообразными, рыбой и икрой рыб. Змея использует яд чтобы обездвижить свою жертву. Яд помогает также переварить добычу.

Самцы достигают половой зрелости в возрасте трёх лет, тогда как самки начинают размножение в возрасте 4—5 лет. Обычно за одной самкой ухаживают несколько самцов. Спаривание происходит в открытой воде. Оплодотворение внутреннее. Беременность длится около девяти месяцев. Самки рожают до пяти детёнышей. Изредка в помёте может быть сразу десять или одиннадцать детёнышей. Максимальная продолжительность жизни змеи составляет около пятнадцати лет.

Примечания

Литература 
 Boulenger GA (1896). Catalogue of the Snakes in the British Museum (Natural History). Volume III., Containing the Colubridæ (Opisthoglyphæ and Proteroglyphæ) … London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers). xiv + 727 pp. + Plates I—XXV. (Aipysurus lævis, p. 303).
 Lacépède [BG] (1804). "Mémoire sur plusieurs animaux de la Nouvelle-Hollande dont la description n'a pas encore été publiée ". Annales du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris 4: 184—211. (Aipysurus laevis, new species, p. 210 + Plate LVI, figure 3). (in French).
 Smith LA (1974). «The Sea Snakes of Western Australia (Serpentes: Colubridae, Hydrophiinae) with a Description of a New Subspecies». Records of the Western Australian Museum 3 (2): 93-110. (Aipysurus laevis pooleorum, new subspecies, pp. 97–98).

Морские змеи
Животные, описанные в 1804 году
Пресмыкающиеся Индийского океана
Пресмыкающиеся Тихого океана